CDV steht für:
 Canine distemper virus, behülltes Virus aus der Familie Paramyxoviridae und Erreger der Staupe, siehe Hundestaupevirus
 Christen-Democratisch en Vlaams, belgische Partei
 Christliche Deutsche Volkspartei, ehemalige polnische Partei, siehe Katholische Volkspartei (Polen)
 clutch delay valve, Kupplungsbauteil zur Kraftschlussverzögerung bei manuellen Getrieben
 committee draft for voting, Bezeichnung der International Electrotechnical Commission für den Draft International Standard, siehe Internationale Organisation für Normung #Prozess
 Compact Disc Video, optisches Speichermedium
 Merle K. (Mudhole) Smith Airport (IATA-Code), Flughafen in Cordova (Alaska), US-Bundesstaat Alaska
 Skol, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

CdV steht für:
 Carte de Visite, Fotografienformat aus der Zeit 1860–1915, siehe Visitformat
 Club der Visionaere, Techno-Club in Berlin

cdv steht für:
 cdv Software Entertainment, deutsches Verlagshaus für Unterhaltungssoftware, insbesondere PC- und Konsolenspiele

CDV